Государственный гимн Респу́блики Каракалпакста́н (; ) — один из официальных символов (наряду с флагом и гербом) Республики Каракалпакстан — суверенной республики в составе Республики Узбекистан. Утвержден 24 декабря 1993 года, когда был принят закон о «Государственном гимне Республики Каракалпакстан» на XIV сессии Верховного Совета Республики Каракалпакстан. Гимн — на каракалпакском языке. Автор слов гимна — Ибрайым Юсупов, композитор — Наджимаддин Мухаммеддинов.

Текст

Примечания

Ссылки и источники 
 

Песни по алфавиту
Песни 1993 года
Государственные символы Каракалпакстана